Triunfo hace referencia a varios artículos:

Conceptos 
 Victoria (triunfo), como sinónimo de victoria o éxito en un desempeño o acción, por lo general deportiva o militar. Lo que logramos trabajando con todo nuestro empeño para así alcanzar lo deseado.
 Triunfo romano, ceremonia civil y religiosa celebrada en la Antigua Roma destinada a brindar honores a un militar tras una campaña exitosa.

Música
 Triunfo (danza), género musical de baile del folclore argentino.

Publicaciones 
 Triunfo (Chile), revista de deportes chilena publicada entre 1986 y 2005.
 Triunfo (España), revista española publicada entre 1962 y 1982.

Ocio 
  Palo de triunfo, carta que pertenece al palo calificado como tal, cuyo atributo especial es poder fallar otras pintas o palos, generalmente cuando se carece del palo de salida. En algunos juegos es opcional, como en el bridge, y en otros es obligatorio, como en la brisca.
 Triunfo (juego), juego popular en el siglo XV en Inglaterra, llamado triumph y luego Trump, del cual han derivado otros juegos a través de los tiempos como Ruff and Honors, el actual Whist y Bridge.
 Triunfo (mazo), palo que por designación o sorteo pasa a tener mayor jerarquía durante el juego de las cartas, permitiendo ganar bazas fallando (o cortando) y sobrefallando bazas de otros palos.

Municipios en Brasil 
 Triunfo (Río Grande del Sur).
 Barão do Triunfo, en Rio Grande do Sul.
 Novo Triunfo, en Bahia.
 Triunfo (Paraíba).
 Triunfo (Pernambuco).
 Triunfo Potiguar, en Rio Grande do Norte.
 São João do Triunfo, en Paraná.

Referencias

Enlaces externos